Macrus är ett släkte av steklar som beskrevs av Johann Ludwig Christian Gravenhorst 1829. Macrus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Macrus